Greatest Hits 1977-1990 est une compilation du groupe The Stranglers.

Titres 

 Peaches
 Something Better Change
 No More Heroes
 Walk On By
 Duchess
 Golden Brown
 Strange Little Girl
 European Female
 Skin Deep
 Nice In Nice
 Always the sun
 Big In America
 All Day and All of the Night
 96 Tears
 No Mercy

Album des Stranglers
Compilation musicale sortie en 1990